Liste des députés de la province de Séville, en Andalousie. Cette province espagnole est représentée au Congrès des députés par douze députés.

Législature 2008-2012 

La législature 2008-2012 est à nouveau marquée par une hégémonie du PSOE, qui remporte 75 % des sièges de députés attribués à la province de Séville, soit huit sièges sur douze.

Liste en rapport avec l'Andalousie
Liste deputes Seville
Seville